Abebe ist Namensbestandteil folgender Personen:

Vorname:
 Abebe Aragai (1903–1960), äthiopischer Politiker
 Abebe Bikila (1932–1973), äthiopischer Marathonläufer
 Abebe Dinkesa (* 1984), äthiopischer Langstreckenläufer
 Abebe Mekonnen (* 1964), äthiopischer Langstreckenläufer

Familienname:
 Addis Abebe (* 1970), äthiopischer Langstreckenläufer
 Biruk Abebe (* 1969), äthiopischer Radrennfahrer
 Lidya Tafesse Abebe (* 1980), äthiopische Fußballschiedsrichterin
 Mekides Abebe (* 2001), äthiopische Hindernisläuferin
 Nathan Abebe (* 1997), äthiopischer Sprinter
 Nikodimos Elias Abebe (~1941–2011), äthiopischer Bischof